Ту́локса:

 Тулокса — река, протекает в Республике Карелия
 Тулокса — деревня, Олонецкий район, Республика Карелия
 Тулокса — закрытая железнодорожная станция в Карелии.
 Тулокса — остановочный пункт линии Янисъярви — Лодейное Поле в Карелии.